Maquis puede referirse a:
 El maquis, conjunto de movimientos guerrilleros antifranquistas españoles.
 El maquis, grupos de guerrilleros que formaban parte de la denominada resistencia francesa.

Además, puede hacer referencia a:
 La maquis (o maquia), ecosistema mediterráneo formado principalmente por arbustos y matorral.
 Los Maquis, grupo rebelde paramilitar del universo ficticio de la serie de televisión Star Trek.